«Комерсиал» (Comercial) — название ряда бразильских футбольных клубов:
 Комерсиал (футбольный клуб, Кампу-Гранди)
 Комерсиал (футбольный клуб, Кампу-Майор)
 
 
 
 Комерсиал (футбольный клуб, Сан-Паулу)